La Coppa Radivoj Korać 2016 è la 14ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 10ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2015-16, le prime tre classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2015-2016, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda Telekom
Partizan NIS
Metalac Valjevo Farmak
Mega Leks

Konstantin
Borac Čačak
Smederevo 1953

FMP (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2015-2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile